Svältbådan kan syfta på följande platser:

Finland 

 Svältbådan, Malax, Österbotten, 
 Svältbådan, del av Svartören, Malax, Österbotten, 

Robotskapade Finlandförgreningar